Le terme polyphage peut avoir différents sens en français.

Biologie 
 Un polyphage est un organisme dont le régime alimentaire consiste à se nourrir d'aliments variés.
 Un polyphage est également un parasite qui se développe sur plusieurs espèces, par exemple l'Ergot du seigle
 La polyphage est le nom donné à la chenille d'un papillon appelé Bombyx de la ronce.
 Les polyphages sont des insectes coléoptères qui font partie du sous-ordre des Polyphaga.

Médecine 
 En médecine, un polyphage est un individu qui présente un symptôme ou une maladie qui se traduit par une faim excessive.

Divers 
 Polyphage est un personnage fictif qui fait partie du bestiaire du jeu vidéo de rôle Final Fantasy VIII